Jurij Goličič (né le  à Kranj en Slovénie) est un joueur de hockey sur glace slovène.

Carrière

En club 
En 1998, il attaque sa carrière aux Platers d'Owen Sound dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En 2000, il passe professionnel avec le HDD ZM Olimpija dans la Ligue slovène. En 2004, il signe au HK Jesenice. Deux ans plus tard, son club est intégré dans l'EBEL, l'élite autrichienne. Il revient au HDD ZM Olimpija en 2008. Il met un terme à sa carrière en 2010.

Internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Platers d'Owen Sound|| LHO|| 38|| 15|| 12|| 27|| 0|| 16|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1999-2000|| Platers d'Owen Sound|| LHO|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1999-2000|| HDD Olimpija Ljubljana|| Alpenliga|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HDD Olimpija Ljubljana|| Ligue Slovène|| 25|| 9|| 20|| 29|| 4|| || || || || 
|- 
| 2001-2002|| HDD Olimpija Ljubljana|| Interliga|| 14|| 8|| 5|| 13|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène|| 14|| 12|| 16|| 28|| 0|| || || || || 
|- 
| 2002-2003|| HDD Olimpija Ljubljana || Interliga|| 16|| 3|| 3|| 6|| 35|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène|| 26|| 12|| 11|| 23|| 14|| 5|| 1|| 0|| 1||2 
|- 
| 2003-2004|| HC Havířov|| 1.liga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HDD ZM Olimpija|| Interliga|| 16|| 6|| 4|| 10|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1||0 
|- 
| 2003-2004|| HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène|| 14|| 7|| 5|| 12|| 6|| 4|| 1|| 1|| 2||4 
|-
| 2004-2005|| HK Jesenice|| Interliga|| 26|| 7|| 15|| 22|| 12|| || || || || 
|- 
| 2004-2005|| HK Jesenice|| Ligue Slovène|| 14|| 14|| 13|| 27|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice|| Interliga|| 18|| 0|| 2|| 2|| 2|| 6|| 0|| 3|| 3||10 
|- 
| 2005-2006|| HK Jesenice|| Ligue Slovène|| 25|| 10|| 15|| 25|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice||Coupe continentale||| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| HK Jesenice|| EBEL|| 55|| 3|| 7|| 10|| 83|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HK Jesenice|| EBEL|| 44|| 14|| 9|| 23|| 34|| 5|| 3|| 0|| 3|| 2
|- 
| 2007-2008|| HK Jesenice|| Ligue Slovène|| || || || || || 8|| 3||6|| 9|| 4
|-
| 2008-2009|| HDD Olimpija Ljubljana|| EBEL|| 32|| 2|| 4|| 6|| 24|| || || || ||
|- 
| 2008-2009|| Nottingham Panthers|| EIHL || 6|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 7|| 2|| 2|| 4|| 6
|- 
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 54|| 12|| 20|| 32|| 63|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || || || || || || 10|| 6|| 8|| 14|| 4

Parenté dans le sport 
Son frère Boštjan joue également au hockey sur glace.

Références

Voir aussi 

Naissance à Kranj
Naissance en avril 1981
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Havířov
Joueur des Nottingham Panthers
Attaquant de hockey sur glace